Hemipsalodon (Хемипсалодон — „полумаказасти зуб”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae унутар изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Hemipsalodon су биле највећи знани представници из реда Hyaenodonta који су живјели на простору Сјеверне Америке. Врста Hemipsalodon grandis је достизала величину кодијачког мрког медвједа, а врста Hemipsalodon viejaensis величину гризлија. Лобање врсте Hemipsalodon grandis је била дуга 45 cm, са доњом вилицом дужине од 34 cm. Носни отвори на лобањама ови сисара су били велики. Зубна формула код врсти из овог рода је .

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Hemipsalodon.

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }} }} }} }} }} }}

Временска распрострањенст рода Hemipsalodon унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourinae

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 J. S. Mellett (1977.) "Paleobiology of North American Hyaenodon (Mammalia, Creodonta)." Contributions to Vertebrate Evolution 1:1-134

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке